Klinksik ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Klinksik (1927–2013), deutsche Schauspielerin, siehe Karin Andersen (Schauspielerin)
 Paul Klinksik (1907–1971), deutscher Schauspieler und Sprecher, siehe Paul Klinger